Storkow ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Storkow (Mark), Stadt im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Storkow (Templin), Ortsteil der Stadt Templin im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Storkow (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Storkow ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Storkow, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Gmina Grzmiąca in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Storkowo
 Storkow, ehemals im Kreis Saatzig, Dorf in der Gmina Stara Dąbrowa in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Storkówko
 Storkow, ehemals im Kreis Weststernberg, Dorf in der Gmina Rzepin in der Woiwodschaft Lebus; siehe: Starków (Rzepin)

Siehe auch:
 Amt Storkow
 Amt Storkow (Mark)
 Burg Storkow
 Storkower Kanal
 Storkower Gewässer, siehe Dahme-Wasserstraße
 Großer Storkower See